Der Metall-Hase (Xinmao ()) ist das 28. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des achten Himmelsstammes (, Element Metall und Yīn) mit dem vierten Erdzweig (), symbolisiert durch den Hasen (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Metall-Hase-Jahr begann 2011 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 3. Februar 2011 bis 22. Januar 2012.

Metall-Hase-Jahr 
Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Metall-Hase 辛卯 xīnmǎo das 28. Jahr (am Beginn des Jahres: Metall-Tiger 庚寅 gēngyín 27).

28